Sättertjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sättertjärnen (Brunskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun och Sunne kommun,  (6,14 ha)
Sättertjärnen (Karlskoga socken, Värmland), sjö i Karlskoga kommun,  (0,4 ha)
Sättertjärnen (Sunne socken, Värmland), sjö i Sunne kommun,  (1,7 ha)
Sättertjärnen (Västra Ämterviks socken, Värmland), sjö i Sunne kommun, 
Lill-Sättertjärnen, sjö i Åre kommun, 
Stor-Sättertjärnen, sjö i Åre kommun,  (18,5 ha)

Se även
Sätertjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn